Aqueo puede referirse a:

 Aqueo, uno de los nombres colectivos utilizados para el conjunto de los griegos por Homero y persona proveniente de Acaya, región de la antigua Grecia.
 Aqueo, militar y pariente de Antíoco III el Grande.
 Aqueo de Eretria, dramaturgo del siglo V a. C., compuso más de treinta tragedias.
 Aqueo de Siracusa, dramaturgo del siglo IV a. C. escritor de tragedias. 
 Aqueo, hijo de Juto, mítico creador de la raza de los Aqueos.
 Aqueo, rey de Lidia que fue colgado por sus súbditos por extorsión, de acuerdo con Ovidio.
 Aqueo, hijo de Seleuco I Nicátor.